Zachowaj spokój – film Zhanga Yimou z 1997 roku
 Zachowaj spokój – powieść Harlana Cobena z 2008 roku
 Zachowaj spokój – serial telewizyjny platformy Netflix z 2022 roku